Small Arms peut faire référence à :
 , arme légère en français
 Small Arms, jeu vidéo